Круз де Пало има више значења:

 Круз де Пало, Лас Палмас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Круз де Пало (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Круз де Пало (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику